Claude hace referencia a varios artículos:

Personas
Claude Chabrol, director francés de cine;
Claude Debussy, compositor francés;
Claude Jade, actriz francesa;
Claude Joseph Vernet, pintor francés;
Claude Le Jeune, compositor franco-flamenco del Renacimiento tardío;
Claude Lévi-Strauss, antropólogo francés;
Claude Elwood Shannon, estadounidense, padre de la teoría de la información;
Claude Simon, escritor francés, premio Nobel de Literatura;
Alexis Claude Clairaut, matemático francés;
Claude Hurard, Hotelero del Paraguay;
Claude Speed, personaje de ficción

Cine
Claude o Trusting Beatrice, película de 1993.